Ву́лиця Ча́лого (також вулиця Михайла Чалого) — вулиця у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Михайла Чалого — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Чалого — вулиця в місті Нікополь Дніпропетровської області.

Вулиці, названі на честь людей